Mystic (Dél-Dakota)
Mystic (Colorado)
Mystic (Connecticut)
Mystic (Iowa)
Mystic (Kalifornia)
Mystic (Kentucky)
Mystic Island, New Jersey
Mystic (folyó, Massachusetts)
Mystic (folyó, Connecticut)
Old Mystic Connecticut